Комедия ошибок — пьеса, в которой действие обычно содержит ряд комических случаев, связанных ошибочным узнаванием.

 Комедия ошибок — комедия Уильяма Шекспира
 Комедия ошибок — советский художественный фильм по мотивам одноимённой пьесы Уильяма Шекспира.
  — польский фильм Ежи Зажицкого по мотивам одноимённого рассказа Г. Сенкевича